Котлован — заглибина у ґрунті, як правило техногенного походження.
 Котлован (заказник) — ботанічний заказник місцевого значення в Канівському районі Черкаської області.